Mit Lottoziehung kann gemeint sein:

 Lottoziehung 6 aus 45 mit Joker (Österreich)
 Ziehung der Lottozahlen (Deutschland)
Siehe auch:
Ziehungswahrscheinlichkeit